Nannopus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1880. Nannopus ingår i familjen Huntemanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Nannopus